Kom. kan som auktorsförkortning betyda:

 Vladimir Leontjevich Komarov
 Vladimir Leontjevitj Komarov

Robotskapade auktorsförkortningar